Аузанс () — латышская фамилия.

Известные носители 
 Аузанс, Андрей Иванович (1871—1953) — генерал русской армии, участник Первой мировой войны, один из первых командиров Латышских стрелковых частей. После Гражданской войны один из военачальников Латвийской армии.
 Аузанс, Атис — Современный латвийский певец и музыкант.
 Аузанс, Карлис (род. 1976) — Современный латвийский виолончелист, магистр по классу виолончели в Латвийской академии Музыки, а также менеджмента в области коммуникации и культуры. Аранжировщик всех программ и записей латвийской музыкальной группы «Мело-М».

См. также 
 Аузан, Александр Александрович (род. 1954) — российский экономист, д. э. н., декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, зав. кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ.